Сезон 2018/19 — 1-й сезон для женской команды футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», образованной в 2018 году. Перед началом сезона команда была принята в Женский чемпионшип, второй дивизион в системе женских футбольных лиг Англии. По ходу сезона домашние матчи команда проводила на стадионе «Ли Спортс Виллидж», пока стадион «Клифф» проходит процедуру реконструкции.

По итогам сезона команда выиграла Чемпионшип и получила право выступать в Женской суперлиге.

Формирование команды 
В марте 2018 года «Манчестер Юнайтед» анонсировал создание женской команды и подал заявку на её участие во втором дивизионе системы женских футбольных лиг Англии в сезоне 2018/19. В мае того же года Футбольная ассоциация Англии одобрила заявку «Юнайтед» и подтвердила, что команда сыграет в Женском чемпионшипе сезона 2018/19.

8 июня 2018 года стало известно, что главным тренером команды станет экс-футболистка женской сборной Англии Кейси Стоуни. В июле был анонсирован состав команды на предстоящий сезон, куда вошла 21 футболистка. Семеро из них (Фрэн Бентли, Керсти Хэнсон, Найоми Хартли, Эмили Рэмзи, Элла Тун, Милли Тернер, Кейти Зелем) ранее тренировались в молодёжной академии клуба «Манчестер Юнайтед».

Женский чемпионшип 

1 августа 2018 года был обнародован календарь матчей предстоящего сезона Чемпионшипа.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Чемпионшипе

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 27 октября 2018 года и с 31 марта 2019 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок лиги 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» попала во вторую северную группу Кубка Женской суперлиги вместе с «Ливерпулем», «Эвертоном», «Редингом» и «Даремом». В рамках группового этапа команды сыграли друг с другом по одному матчу.

Групповой этап

Турнирная таблица

Матчи

Плей-офф

Кубок Англии 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке Англии с четвёртого раунда.

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2018